Het Oude Station (Houten)
Het Oude Station (Dalfsen)